Соревнования на коне среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 9 апреля. Приняли участие 14 спортсменов из пяти стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр
 Результаты соревнований